Rejon wołoczyski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu chmielnickiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1100 km² i liczy około 59 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu są Wołoczyska.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 2 osiedlowe rady i 40 silskich rad, obejmujące w sumie 83 miejscowości.

Miejscowości rejonu

Przypisy